

Улгілі — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Улгілі — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Ульгілі
 Ульгулі